Svalan kan syfta på:

 Svalan – en medlem i en familj i ordningen tättingar, se Svalor
 Svalan (motorbåt) – en motorbåt som ägts av Ivar Kreuger
 Svalan (rapportsystem) – ett svenskt internetbaserat rapportsystem för fågelobservationer
 Svalan – den svenska titeln på en opera av Puccini, se La Rondine
 Svalan (moped) – ett mopedmärke som var vanligt på 1950- och 1960-talen
 Bokklubben Svalan – flera bokklubbar inom Albert Bonniers Förlag
 Svalan (produktmärkning) – en produktmärkning utfärdad av Astma- och Allergiförbundet, som innebär minskad risk för överkänslighet vid användning av produkten.
 Svalan – illustrerad veckotidning för familjekretsar – tidning utkommen 1871–1875

Se även
 HMS Svalan – ett antal svenska örlogsfartyg